Die Netball-Weltmeisterschaft () ist eine alle vier Jahre ausgetragene Weltmeisterschaft im Netball. Sie wird von World Netball organisiert und findet seit 1963 statt. Rekordsieger ist mit elf Erfolgen Australien. Seit 2015 trägt die Weltmeisterschaft die Bezeichnung World Cup, zuvor World Championships. Bis 1990 wurde im Rundenturnier-System gespielt, so dass es bei Punktgleichheit mehr als einen Weltmeister geben konnte.

Geschichte

Die Anfänge 

Nachdem im Jahr 1960 in Colombo die The International Federation of Women’s Basketball and Netball Associations (IFWBNA) gegründet wurde, wurde bexhclossen eine Weltmeisterschaft alle vier Jahre auszutragen und die erste in Eastbourne in England stattfinden zu lassen. Die als Rundenturnier ausgetragene Meisterschaft mit 11 Mannschaften wurde im Freien ausgetragen. Spielerinnen die von Australien, Neuseeland und Südafrika anreisten mussten dabei lange Schiffsreisen auf sich nehmen. Australien gewann das Turnier ungeschlagen, vor Neuseeland und England. Bei der zweiten Ausgabe in Perth nahmen acht Teams teil und dieses Mal konnte sich Neuseeland gegen Australien durchsetzen. Das drittplatzierte Südafrika wurde auf Grund der Sanktionen gegen die Apartheid 1969 suspendiert. Im Jahr 1971 in Kingston konnte sich unter neun Mannschaften wieder Australien durchsetzen, die in den folgenden Jahren das Turnier dominierten. Bei der Ausgabe 1975 in Auckland konnte sich England erstmals vor Neuseeland platzieren und so den zweiten Platz sichern. In 1979 gelang es Gastgeber Trinidad und Tobago sich als dritte Macht zu etablieren. Durch das Rundensystem konnte kein Sieger bestimmt werden, und so gewannen sie zusammen mit Australien und Neuseeland den Titel. Nachdem diese drei Mannschaften auch die Weltmeisterschaft 1983 dominierten gelang es Neuseeland in 1987 den Titel von Australien zu erobern.

Abschied vom Rundenturnier 
Es sollte das letzte Mal sein, dass Trinidad und Tobago eine wichtige Rolle spielten. Stattdessen stieg Jamaika in die Top-Mannschaften auf. Die Ausgabe 1991 in Sydney war die erste die in der Halle ausgetragen wurde und Live im australischen Fernsehen übertragen wurde. Auch wurden nach einer Vorrunde nun Halbfinale und Finale ausgetragen. In letzterem konnte sich Australien mit 53:52 gegen Neuseeland durchsetzen. In Birmingham fand 1995 die Weltmeisterschaft statt und Südafrika war wieder vertreten. Ihnen gelang es ins Finale einzuziehen, verloren dort jedoch klar gegen Australien. Von 1999 an waren die Australien und Neuseeland wieder dominierend und bestritten seitdem jedes Finale. Im Spiel um den dritten Platz konnte sich England gegen Jamaika durchsetzen. Dies änderte sich bei der nächsten Ausgabe, als sich Gastgeber Jamaika dann gegen England gewann und Neuseeland Weltmeister wurde. Die zwölfte Ausgabe wurde im neuseeländischen Auckland ausgetragen und Australien konnte sich wieder als Weltmeister durchsetzen. Ab 2011 gewann England wieder das Spiel um den dritten Platz, jedoch verblieb Australien als Weltmeister.

Zunehmende Professionalisierung 
Die Weltmeisterschaft änderte für die Ausgabe 2015 in Sydney den offiziellen Namen zu INF Netball World Cup. Während Neuseeland in der Vorrunde gegen Australien gewann, konnten die Gastgeber sich im Finale durchsetzen. Die fünfzehnte Ausgabe fand dann in Liverpool statt. Hier gelang es Neuseeland sich wieder im Finale durchzusetzen und Südafrika konnte sich vor Jamaika den vierten Platz sichern. Die Ausgabe 2023 ist in Kapstadt geplant.

Erstteilnahmen

Die Turniere im Überblick

Rangliste

Abschneiden der Mannschaften

Weblinks 
 Offizielle Website (englisch)
 Netball Scoop - Mannschaftslisten (Weltmeisterschaften) (englisch)

Einzelnachweise 

 
Erstveranstaltung 1963